Der Ausdruck Nitro bezeichnet:

 als Kurzbezeichnung, bzw. Trivialbezeichnung für den Sprengstoff (auch als Medikament). Nitroglycerin. Aus chemischer Sicht handelt es sich bei Nitroglycerin aber nicht um eine Nitroverbindung, sondern um einen Ester der Salpetersäure
 als Trivialbezeichnung für die sog. Lachgaseinspritzung, eine Methode zur Leistungssteigerung von Verbrennungsmotoren. Aus chemischer Sicht handelt es sich beim Lachgas aber nicht um eine Nitroverbindung, sondern um ein Stickstoffoxid 
 Kurzbezeichnung für in Treibstoff enthaltenes Nitromethan zur Leistungssteigerung von Verbrennungsmotoren
 Nitrogruppe in der Chemie
 Nitrozelluloselack, Gruppe von Farben oder Lacken und den dazugehörigen Verdünnungen. Aus chemischer Sicht handelt es sich bei Nitrozellulose aber nicht um Nitroverbindungen, sondern um  Ester der Salpetersäure
 Nitro Snowboards, US-amerikanische Snowboardmarke
 Dodge Nitro, US-amerikanisches Kraftfahrzeug
 Nitro (Helmhersteller), britischer Helmhersteller
 Nitro (Webframework), Software
 Nitro PDF Pty. Ltd., Software-Unternehmen
 Nitro (Magazin), Print und online für Medien und Zeitgeschehen

Achterbahnen:
 Nitro (Six Flags Great Adventure), Achterbahn im US-amerikanischen Freizeitpark Six Flags Great Adventure
 Nitro (Adlabs Imagica), Achterbahn in Indien

Fernsehen:
 Nitro (Fernsehsender) (ehemals RTL Nitro), Fernsehsender
 Nitro (Fernsehsender, Spanien), spanischer Fernsehsender
 Monday Nitro, Hauptsendung der ehemaligen Wrestling-Liga World Championship Wrestling
 der Codename der tragbaren Nintendo-DS-Spielkonsole.

Musik:
 Nitro (Band), ehemalige US-amerikanische Metalband
 Nitro (Rapper), italienischer Rapper

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nitro (Kalifornien)
 Nitro (West Virginia)

Nitro ist außerdem der Name folgender Personen:

 Lena Nitro (* 1987), deutsche Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Nietro
 Nitron

Abkürzung